Името Николаево носят един град и пет села в България:

 град Николаево, област Стара Загора
 село Николаево (Област Велико Търново)
 село Николаево (Област Габрово)
 село Николаево (Област Перник)
 село Николаево (Област Плевен)
 село Николаево (Област Сливен)